Ка́рлсон Янг (, род. 29 октября 1990, Форт-Уэрт) — американская актриса.

Карьера 
Наиболее известна по роли Тиффани Блейк в телесериале канала Disney Channel «Звон колокольчиков», а также по роли Селины Голиас в пятом сезоне «Гримма». Также появилась в скетч-шоу «Кей и Пил» и исполняла одну из главных ролей в телесериале «Крик».

Личная жизнь 
Училась в Университете Южной Калифорнии. С 29 апреля 2017 года Карлсон замужем за музыкантом Исомом Иннисом, с которым она встречалась 4 года до их свадьбы.

Фильмография

Примечания

Ссылки